La presente página de desambiguación puede hacer referencia a:

 Sindicatos Libres, organizaciones creadas por militantes carlistas en el Ateneo Obrero Legitimista en 1919.
 Sindicatos Libres (China), organizaciones sindicales chinas que no gozan del aval del gobierno de ese país.
 Federación Alemana de Sindicatos Libres, central sindical única de la República Democrática Alemana (RDA).
 Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, mayor central sindical a nivel mundial hasta el 31 de octubre de 2006, fecha en que se disolvió para formar la Confederación Sindical Internacional (CSI).